Чемпионат СССР 1952 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 17 клубов в трёх группах определили девятерых участников финала за 1—9 места (три лучшие команды каждой группы) и восьмерых участников финала за 10—18 места, к которым присоединилось «Динамо» Сталинабад;
 на втором этапе участники финала разыграли места и две путёвки в класс «А».

Предварительный этап

Группа «Харьков»

Группа «Иваново»

Группа «Баку»

Финальный этап

Финал за 1—9 места 

Команда ВМС в середине сезона сменила прописку, переехав из Москвы в Ленинград.

Турнир за 10—18 места 

Переходные матчи за право играть в классе «Б»:
 РСФСР. «Торпедо» (Сталинград) — «Зенит» (Калининград МО) [чемпион РСФСР] — 1:2 и 0:1.
 Украинская ССР. ДО (Киев) — Металлург (Запорожье) [чемпион Украинской ССР] — 3:0 и 3:1.
 Карело-Финская ССР. «Красная Звезда» (Петрозаводск) — «Динамо» (Петрозаводск) — 3:3, 6:0.
 Ленинград. «Зенит» (Ленинград) — ЛДО (Ленинград) — 4:1, 6:0.
 Узбекская ССР. ДО (Ташкент) — «Динамо» (Ташкент) — 1:3, 3:1, 8:0.
 Эстонская ССР. «Калев» (Таллин) — КБФ (Таллин) — 0:0, 1:1, 0:1. В чемпионате страны 1953 года в классе «Б» первоначально играл КБФ (Таллин), который с июня сменил «Калев» (Таллин).

В зимней паузе было решено расширить класс «Б» в 1953 году. Команды, проигравшие переходные игры, решено оставить в классе «Б». Включены в класс «Б»: «Авангард» (Челябинск) — бывший «Дзержинец», «Авангард» (Свердловск) — бывший «Уралмаш», «Торпедо» (Ростов-на-Дону) — бывший «Трактор», команда города Молотов, «Металлург» (Днепропетровск), «Металлург» (Одесса), «Спартак» (Калинин), «Химик» (Москва).

Возвращена «Искра» (Фрунзе) — бывшие «Трудовые резервы» (Фрунзе), «Спартак» (Тбилиси). Команду от Таджикской ССР — «Динамо» (Сталинабад) республиканский комитет заменил на «Горняк» (Ленинабад), который в классе «Б» носил название команда города Ленинабад. ДО (Свердловск) в чемпионате 1953 года не выступал.

Примечания

Ссылки 
Вторая группа СССР 1952 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1952
1952